Kythera – endonimo in lingua greca dell'isola di Cerigo
 Kythera – centro abitato sull'isola di Cerigo
 570 Kythera – asteroide della fascia principale